«Айболит» — детская сказка в стихах Корнея Чуковского, одно из наиболее знаменитых детских сочинений автора. Опубликована в 1929 году.

Сюжет 
Доктор Айболит отправляется в Африку, на реку Лимпопо, чтобы лечить заболевших зверей. В пути ему помогают волки, кит и орлы. В результате самоотверженной 10-дневной работы Айболит успешно вылечивает всех больных, причём в качестве лекарственных средств фигурируют, в частности, шоколад и гоголь-моголь.

Экранизации 
 Доктор Айболит (фильм)
 Айболит-66
 Айболит и Бармалей
 Доктор Айболит (мультфильм)

Прочее 
Помимо стихотворной сказки, есть прозаическая повесть-сказка «Доктор Айболит», написанная по мотивам романа Хью Лофтинга «Доктор Дулиттл».

Примечания

Ссылки 
 К. Чуковский. История моего «Айболита»

Сказки в стихах
Сказки Корнея Чуковского
Сказки 1929 года